Элагабал:
 Элагабал — арабо-римское божество солнца, эмеский аналог Баала.
 Элагабал, или Гелиогабал, — римский император (218—222).